Ряузов — фамилия; имеет женскую форму Ряузова.
 Ряузов, Андрей Стефанович (1926—2003) — механизатор колхоза им. Ильича Коротоякского (позже Острогожского) района (1950—1976), Герой Социалистического Труда (1966).
 Ряузов, Борис Яковлевич (1919—1994) — советский и российский художник-пейзажист; народный художник РСФСР (1978), действительный член Академии художеств СССР (1988).
 Ряузов, Николай Николаевич (1907—1989) — советский статистик, доктор экономических наук, профессор.
 Ряузов, Сергей Николаевич (1905—1983) — советский композитор, изучавший и использовавший фольклорные темы, автор опер, балетов, симфонических произведений, музыки к кинофильмам. 

 Ряузова, Елена Александровна (1936—2017) — советский и российский литературовед.

Примечания